Ліньє́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Атлантична Луара. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 320 км на південний захід від Парижа, 26 км на північний схід від Нанта.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 1589 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 4619,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Галерея зображень

Посилання 

 Офіційний сайт міста Ліньє 
 Ліньє на сайті французького Національного інституту географії
 Ліньє на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Ліньє на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Атлантична Луара

Примітки 

Муніципалітети департаменту Атлантична Луара